Naturschutzgebiet Mühlenbruch steht für:

 Naturschutzgebiet Mühlenbruch (Bergkamen)
 Naturschutzgebiet Mühlenbruch (Goch)